Desa Sriwulan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sriwulan (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 110,31), Jawa Tengah, 
 Desa Sriwulan (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 110,48), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar